Улица Сибревко́ма (до 1924 года — Вознесенская) — улица в Центральном районе Новосибирска. Начинается от Красного проспекта, пересекает Серебренниковскую улицу и заканчивается в квартале между Каменской магистралью и Серебренниковской улицей (~ 77 м до Каменской магистрали).

Исторические здания 
 № 12 — Доходный дом мещанина А. Ф. Выходцева — двухэтажное здание, построенное в 1911 году. Памятник архитектуры регионального значения.

 № 18 — Дом В. В. Никитина — дом, построенный в 1914—1915 годах. В 1924 году дом был продан акционерному обществу «Аркос», а в 1930 году — «Союзптицепродукту». В 1961 году дом был передан «Росмясомолстроймонтажу», а позднее — «Госагропрому». По состоянию на 2019 год — административное офисное здание.

 Александровское училище — историческое здание, построенное в 1912 году. Расположено на углу улиц Серебренниковской и Сибревкома. Архитектор — А. Д. Крячков. В здании находится средняя общеобразовательная школа № 12, которую окончили такие известные люди как композитор А. С. Зацепин, политический деятель Е. К. Лигачёв, народный артист Российской Федерации Ю. В. Назаров, учёный и член-корреспондент РАН В. В. Пухначёв.

 Стоквартирный дом — жилой дом, сооружённый в 1937 году. Архитектуры А. Д. Крячков и В. С. Масленников. Находится на углу Красного проспекта и улицы Сибревкома. 11 декабря 1937 года на Всемирной выставке в Париже проект здания удостоился гран-при, золотой медали и диплома 1-й степени. Памятник архитектуры федерального значения.

Памятники 
 Памятник светофору — скульптурная композиция, изображающая постового и светофор. Памятник установлен в 2006 году на месте, где в 1940-е годы находился первый в Новосибирске светофор.

 Памятник Архитектору А. Д. Крячкову — скульптурное произведение, установленное в сквере напротив лицевого фасада 100-квартирного дома в 2008 году.

 Швейная машинка — декоротивное сооружение, представляющее собой швейную машинку. Установлено в 2011 году в честь 90-летия компании «Синар». Располагается возле здания этой компании.

Организации 
 Синар, швейная фабрика
 Средняя общеобразовательная школа № 12
 Московский патриархат Русской православной церкви (Новосибирская митрополия).
 Сибречпроект
 Прокуратура Новосибирского района

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Улица Сибревкома на 2ГИС

Улицы по алфавиту
Улицы Новосибирска
Улицы Центрального района Новосибирска